10760 Ozeki – asteroide della fascia principale
 Ruth Ozeki – scrittrice e regista statunitense
 Yūya Ozeki – attore giapponese